Philippe Auguste bezeichnet:

 Philipp II. (Frankreich) (1165–1223), König von Frankreich
 Philippe Auguste (Métro Paris), eine Pariser Metro-Station

Siehe auch:
 Philipp August